Рудина може да се отнася за някое от следните понятия.

Имена 
 Рудина, славянско фамилно име
 Рудина, албанско лично име

Села 
 Рудина (Област Бургас), България
 Рудина (Област Кърджали), България
 в Босна и Херцеговина (1), Румъния (1), Словакия (1), Хърватия (1)

Планини 
 Рудина / Рудини, в Западна България (Краище), област Перник (общини Земен и Ковачевци)
 Рудина / Милославска, в Западна България (Знеполе), област Перник (община Трън) и Източна Сърбия, Ябланишки окръг (община Църна трава)
 Рудина, в Източна Сърбия, Пиротски окръг (община Цариброд)
 в Босна и Херцеговина, Косово, С. Македония, Сърбия, Черна гора

Други 
 Рудина, връх в Босна и Херцеговина
 Рудина, връх в С. Македония, общ. Берово
 Рудина, проход в Черна гора